Андрей Степанович Панив (; 30 сентября 1899, село Прорубь Харьковской губернии (ныне в составе г. Белополье Сумская область, Украина) — 3 ноября 1937, Сандармох, Карелия) — украинский советский поэт, журналист, переводчик.

Биография 
Сын волостного писаря. Окончил Курскую учительскую семинарию. С 1918 по 1923 г. — учитель сельских школ.
Затем обучался в Харьковском институте народного образования (1921—1925).

После окончания учёбы работал в редакциях газеты «Крестьянская правда», журналов «Сельскохозяйственный пролетарий», «Плуг», «Трактор», в кооперативном издательстве «Плужанин», преподавателем ИНО, научным сотрудником Института литературы им. Шевченко. К этому же времени относятся и его первые литературные опыты.

В 1922 году принимал активное участие в организации литературного объединения крестьянских писателей Украины «Плуг». Был одним из его лидеров и ответственным секретарём этой организации.

После ликвидации «Плуга» был членом ВУСПП.

Жил в Харькове в доме «Слово».
В начале декабря 1934 арестован. В мае 1935 осуждён по обвинению в контрреволюционной и террористической деятельности на 10 лет лагерей. Заключение отбывал в концлагере СЛОН на Соловках.

В 1937 дело Панива (в некоторых источниках — Панова) было повторно рассмотрено. По распоряжению «особой тройки» УНКВД Ленинградской области расстрелян 3 ноября 1937 года.

Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Творчество 
Печататься начал с 1921 года.

Автор сборников стихов, новелл, литературно-критических статей. Отдельными изданиями вышли поэтические сборники «Вечерние тени» (1927), «Без предела» (1933), книжечка для детей «Как звери дом строили» (1925), сборники лирических новелл «Деревня» (1925), «Христя» (1928), несколько популярных учебников для начальных классов средних школ.

Творчество А. Панива является выражением идеологии части мелкобуржуазной интеллигенции, вышедшей из деревни и не порвавшей с ней связи, ставшей на путь органического освоения завоеваний революции.

Главные произведения Панива — сборник рассказов «Село» и сборник лирики «Вечерние тени».

Примечания

Литература 
 Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937—1938 роках: В 2 т. — 2-е вид., доопрац. і доп. — Київ: Сфера, 2003.
 Сергій Шевченко. Соловецький реквієм. — Київ: Експрес-Поліграф, 2013.

Ссылки 
 Розстріляне відродження 

Казнённые писатели
Украинские поэты
Украинские писатели XX века
Репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные в СССР
Жители дома «Слово»
Посмертно реабилитированные в СССР

Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох
Культура Харькова
Выпускники Харьковского университета
Расстрелянное возрождение
Казнённые в 1937 году